Az 1987–1988-as olasz labdarúgókupa az olasz kupa 41. kiírása. A kupát a Sampdoria nyerte meg, második alkalommal.

Eredmények

Első forduló 
A pontokat a következőképpen számolták:
 Győzelem a rendes játékidőben: 3 pont
 Győzelem büntetőpárbajban: 2 pont
 Vereség büntetőpárbajban: 1 pont
 Vereség a rendes játékidőben: 0 pont

1. csoport 

1. forduló

2. forduló

3. forduló

4. forduló

5. forduló

2. csoport 

1. forduló

2. forduló

3. forduló

4. forduló

5. forduló

3. csoport 

1. forduló

2. forduló

3. forduló

4. forduló

5. forduló

4. csoport 

1. forduló

2. forduló

3. forduló

4. forduló

5. forduló

5. csoport 

1. forduló

2. forduló

3. forduló

4. forduló

5. forduló

6. csoport 

1. forduló

2. forduló

3. forduló

4. forduló

5. forduló

7. csoport 

1. forduló

2. forduló

3. forduló

4. forduló

5. forduló

8. csoport 

1. forduló

2. forduló

3. forduló

4. forduló

5. forduló

Nyolcaddöntő

Negyeddöntő

Elődöntő

Döntő

Első mérkőzés

Második mérkőzés 

Összesítésben a Sampdoria nyert (3–2).

Források 
Az rsssf.com alapján

Olaszlabdarugokupa
Olaszlabdarugokupa
Olasz labdarúgókupa